Hans Jebsen ist der Name folgender Personen:

* Hans Jebsen-Marwedel (1899–1992), deutscher Physiker, Chemiker und Hochschullehrer
 Hans Jacob Jebsen (1921–1979), deutsch-dänischer Schiffsreeder und Unternehmer
 Hans Michael Jebsen (* 1956), deutsch-dänischer Schiffsreeder und Unternehmer